Artykuł przedstawia wyniki w koszykówce na Igrzyskach Panamerykańskich 2003.

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa 

2003 w koszykówce
Igrzyska Panamerykańskie 2003
Koszykarskie rozgrywki międzynarodowe w Ameryce